Paris Université Club – società polisportiva francese con sede a Parigi
 Paris Université Club – squadra di baseball, softball e cricket francese dell'omonima società polisportiva di Parigi
 Paris Université Club – squadra di pallacanestro francese dell'omonima società polisportiva di Parigi
 Paris Université Club – squadra di pallamano francese dell'omonima società polisportiva di Parigi
 Paris Université Club – squadra di rugby a 15 francese dell'omonima società polisportiva di Parigi